Don Quixote si riferisce a Alonso Quijano, o Don Quijote (Don Chisciotte), personaggio del romanzo Don Chisciotte della Mancia (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha). Don Quixote può inoltre riferirsi a:

Astronomia 
3552 Don Quixote – asteroide near-Earth

Cinema 
Don Quixote – film statunitense del 1915 diretto da Edward Dillon.
Don Quixote – film britannico del 1923 diretto da Maurice Elvey.
Don Quixote – titolo originale del film del 1933 diretto da Georg Wilhelm Pabst, Don Chisciotte.
Don Quixote – film danese del 1927 diretto da Lau Lauritzen Sr..
Don Quixote – film portoghese del 1967 diretto da Haroldo Marinho Barbosa.
Don Quixote – film australiano del 1973 diretto da Robert Helpmann e Rudol'f Nureev.
Don Quixote – film britannico e russo del 2009 diretto da Brian Large.
Don Quixote – titolo originale del film incompiuto di Orson Welles, completato da Jesús Franco nel 1992, Don Chisciotte.

Musica 
Don Quixote – poema orchestrale di Richard Strauss
Don Quixote – album di Gordon Lightfoot del 1972
Don Quixote – singolo di Nik Kershaw del 1985
Don Quixote – singolo del sottogruppo musicale coreano 3racha.

Televisione 
Don Chisciotte (Don Quixote) – film per la televisione statunitense del 2000 diretto da Peter Yates.
Don Quixote – dorama giapponese del 2011.

Pagine correlate 
Don Chisciotte (disambigua)